Петросовет — аббревиатура, обозначающая:

Орган власти в Санкт-Петербурге (Петрограде, Ленинграде) 
 Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, Петроградский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (действовал с 1917 года; в 1924 году в связи с переименованием города краткое наименование изменилось на Ленсовет).
 Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов (избран в 1990 году; наименование с 1991 года, после возвращения городу названия Санкт-Петербург).

Орган власти в Петрозаводске 
 Петрозаводский городской совет (Петросовет)